Il doppio del torneo di tennis Mordovia Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Simon Stadler che hanno battuto in finale Konstantin Kravčuk e Aleksandr Kudrjavcev 7-62, 4-6, 7-63.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn /  Orest Tereščuk (quarti di finale)
 Aleksej Kedrjuk /  Andrej Stoljarov (primo turno)

 Scott Lipsky /  Mark Nielsen (primo turno)
 Artem Sitak /  Dmitrij Sitak (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2005